Szent László Gimnázium, gimnázium Budapest X. kerületében
 Szent László Gimnázium, gimnázium Mezőkövesden
hasonló néven
 Szent László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola, debreceni középfokú oktatási inzétmény
 Szent László Király Gimnázium, Nyitra